The Miracle Worker kan syfta på:

 The Miracle Worker (pjäs) – teaterpjäs av William Gibson, som hade premiär 1959
 Miraklet (1962) – film från 1962 baserad på pjäsen (originaltitel: The Miracle Worker)
 The Miracle Worker (TV-film) – TV-film från 2000, nyinspelning av filmen från 1962